Гамбе́, Ґамбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на захід від Парижа, 34 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 887 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2552,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт 

 Гамбе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Гамбе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін